Francesco di Antonio di Bartolomeo (1393-1433) – pittore italiano
Francesco d’Antonio Zacchi	o da Viterbo, detto il Balletta (1407-1476) – pittore italiano
Francesco d'Antonio del Chierico (1433-1484) – miniatore italiano